Pezzolo Valle Uzzone – comune in provincia di Cuneo
 Pezzolo – frazione di Messina
 Pezzolo – frazione di Tavazzano con Villavesco in provincia di Lodi
 Pezzolo de' Codazzi – frazione di Pieve Fissiraga in provincia di Lodi
 Pezzolo – frazione di Vilminore di Scalve in provincia di Bergamo
 Pezzolo – frazione di Russi in provincia di Ravenna